O rio do Povoamento é um rio brasileiro do estado de Santa Catarina. Faz parte da bacia do rio Tubarão.

Nasce na serra da Boa Vista, no município de Anitápolis, aproximadamente 20 km ao norte da sede do municipio. Corre de norte para o sul, cruzando o centro de Anitápolis, desaguando no rio Braço do Norte 10 km ao sul.

O rio do Povoamento foi utilizado para gerar energia elétrica para a cidade de Anitápolis até algumas décadas atrás. A usina hidrelétrica estava localizada 500m a montante da cidade e hoje a área em torno e os reservatórios são utilizados para o lazer da população. Ao lado existe uma lanchonete e banheiros e na ponte que da acesso ao outro lado da queda d'água foi instalado um trampolim.

Ao atravessar a cidade, o rio recebe vários derrames de esgoto doméstico, comprometendo a qualidade da água.

Povoamento
Rio Povoamento